Wannsee kan syfta på:

Wannsee – en stadsdel i Berlin som ligger vid sjöarna Grosser och Kleiner Wannsee
Grosser Wannsee – en sjö i floden Havel väster om Berlin i Tyskland
Kleiner Wannsee – sjö i västra Berlin, söder om Grosser Wannsee
Strandbad Wannsee – utomhusbad i Grosser Wannsee, beläget i Berlinstadsdelen Nikolassee

Se även
Wannseekonferensen – en konferens mellan representanter för NSDAP och SS och som ägde rum den 20 januari 1942